Das Benson & Hedges Masters 1998 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1997/98, das vom 1. bis 8. Februar 1998 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 24. Austragung des Masters.

23 Jahre nach dem Finale des ersten Masters zwischen Ray Reardon und John Spencer wurde nun wieder das Finale des Masters durch eine re-spotted black entschieden. Mark Williams gewann gegen Stephen Hendry und holte sich damit zum ersten Mal das Masters.

Titelverteidiger Steve Davis verlor im Halbfinale gegen Williams.

In der Wildcard-Runde besiegte Darren Morgan Andy Hicks mit 5:4. Hicks spielte dabei das höchste Break des Turniers mit 142 Punkten und gewann so trotz der Niederlage in seiner ersten Runde ein Preisgeld von 16.000 £ für das höchste Break. Zuvor hatte er bereits die Benson & Hedges Championship gewonnen und sich damit für das Masters qualifiziert.
Stephen Lee gewann das zweite Wildcard-Runden-Spiel mit 5:1 gegen Jimmy White.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent